Yolo bezeichnet:
 Yolo County, County im Norden Kaliforniens 
 Yolo-Schiefspiegler, astronomisches Fernrohr
 Operation Harekate Yolo, militärische Kampagne im Norden Afghanistans
 Yolo (Fernsehsendung), eine Fernsehinfosendung auf RTL Television

YOLO steht für:
 YOLO („You only live once“ / „Man lebt nur einmal“), Jugendwort des Jahres 2012, im Netzjargon und in der Jugendsprache eine Aufforderung, eine Chance zu nutzen
 YOLO (Objekterkennung) („You only look once“ / „Man schaut nur einmal“), Verfahren zur Detektion und Klassifikation von Objekten in Bilddaten